Josef Muigg ist der Name folgender Personen:

* Josef Muigg (Politiker) (1894–1976), österreichischer Politiker
 Josef Muigg (Bobfahrer) (* 1960), österreichischer Bobfahrer